De 11e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1980 op 9 en 10 februari gehouden op de ijsbaan State Fair Park in West Allis, Wisconsin, Verenigde Staten.

Klassement mannen

Klassement vrouwen 

Langebaanschaatsen in 1980
Schaatsen in de Verenigde Staten
 1980
Sport in Wisconsin
Schaatsen